Der Ausdruck Crème de la Crème (frz., wörtlich übersetzt Sahne der Sahne) bezeichnet:
 eine elitäre Gruppe, siehe Elite
 eine ehemalige deutsche Hip-Hop-Gruppe, siehe Creme de la Creme (Band)
 umgangssprachlich die herausragende Qualität oder Besonderheit beispielsweise eines Weines, einer Sauce, einer Aktie etc.